A851 oder A 851 steht für:
 A851 road, eine Hauptstraße in Schottland
 Autoroute A851, eine französische Autobahn

Siehe auch:
 Route nationale 851, eine ehemalige Hauptstraße auf Korsika

A851